Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 119-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 
 119-es busz (Budapest)
 119-es busz (Budapest, 1970–1971)megszűnt
 
 119-es busz (Tatabánya)megszűnt
 
 119-es busz (Prága)